Села:
 Станишівка — Житомирська область, Житомирський район
 Станишівка — Київська область, Таращанський район

 Станишівка — колишня назва села Станішівка, Київська область, Іванківський район
Залізничні станції:
 Станишівка — залізнична станція Південно-Західної залізниці